Rębowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Rębowo, un village dans le powiat de Gostyń
 Rębowo, un village dans le powiat de Konin
dans d'autres voïvodies
 Rębowo, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Rębowo, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Rębowo, un village dans la voïvodie de Poméranie